Морис Кумаравель (, 16 апреля 1940 — 22 июля 2008, Австралия) — цейлонский велогонщик, выступавший на шоссе и треке. Участник летних Олимпийских игр 1960 года.

Биография 

Морис Кумаравель родился 16 апреля 1940 года.

Выступал в соревнованиях по велоспорту за клуб «Уингд Уил» из Коломбо. Неоднократно выигрывал чемпионаты Цейлона как на шоссе, так и на треке.

Перед началом 1960 года стал наставником своего партнёра по шоссейной сборной Тревора Де Сильва.

В 1960 году вошёл в состав сборной Цейлона на летних Олимпийских играх в Риме. В шоссейной групповой гонке на 175,4 км не смог финишировать, как и ещё 66 из 142 стартовавших участников.

Пять раз выигрывал шоссейную велогонку «Тур Цейлона», в том числе был её первым победителем в 1960 году.

Кумаравель остаётся единственным велогонщиком из Шри-Ланки, выступавшим на Олимпийских играх.

Работал в центральном транспортном управлении, служил в Военно-воздушных силах Шри-Ланки. Впоследствии эмигрировал в Австралию.

Умер 22 июля 2008 года в Австралии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Шри-Ланки
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1960 года